Die elfte Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1907/1908 statt. Der FC Winterthur wurde in dieser das zweite Mal Schweizer Meister.

Modus 
Die Serie A wurde in zwei regionale Gruppen eingeteilt. Ein Sieg brachte 2 Punkte, ein Remis 1 Punkt ein. Die Sieger beider Gruppen traten in einem Finalspiel um die Meisterschaft gegeneinander an.

Serie A Ost

Serie A West

Finalspiel 
!Ort
|Basel
|}

Schweizer Meister 1908: FC Winterthur

1908
Fußballsaison 1907/08